Стул:
 Стул — мебель, предназначенная для сидения одного человека.
 Стул в медицине — кал, дефекация.
 Жидкий стул — понос.
 Твёрдый стул — запор.
 Идеальный стул — Стул по Бристольской шкале формы кала.
 Стул («Уткатасана») — поза в йоге.
 «Стул» — парусный линейный корабль Азовского флота Российской империи.
 Стул, Макс ван дер (1924—2011) — нидерландский политический деятель.
 Стул (разг., перенос.) — должность. Сидеть на двух стульях — занимать две должности.

См. также 

 Стул амбразуры
 Стул барбета
 Ортопедический стул
 Римский стул
 Электрический стул